Turniej bokserski w wadze półśredniej (do 66,7 kg) w ramach Igrzysk Olimpijskich 1932 został rozegrany w dniach 9 - 13 sierpnia 1932 r.
Wystartowało 16 zawodników z 16 krajów.

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932